Niemcy:
 Lauf – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Lauf an der Pegnitz – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga

Osoby:
 Ulrich Lauf – niemiecki historyk